Самуил Ходжаш: Ходжаш, Самуил Исаакович (1850—1910) — земский врач, сооснователь Мойнакской грязелечебницы.
 Ходжаш, Самуил Моисеевич (1881—1942) — адвокат, общественный деятель города Евпатории.